Дже́ймс Фрэ́нсис Э́двард Кейт (), также известный как Я́ков Ви́лимович Ке́йт и Я́коб фон Кайт  (); , замок Инверуги близ Питерхеда, Шотландия — , , Саксония) — шотландский аристократ, генерал-аншеф на русской военной службе, прусский генерал-фельдмаршал (1747).

Традиционно считается основателем русского масонства. Значится в масонских записях 1732—1734 годов в качестве мастера петербургской ложи. В начальный период Семилетней войны — один из наиболее близких советников Фридриха II; пал в сражении при Хохкирхе.

Биография 
Отпрыск знатного шотландского рода, традиционно тесно связанного со Стюартами; главы клана (его отец и брат) носили титул графов-маршалов Шотландии. Участвовал вместе со старшим братом Джорджем в восстаниях якобитов в 1715-16 и 1719 годах в Шотландии. После подавления восстаний, лишившись титулов и поместий, был вынужден покинуть Шотландию и вместе с братом жил в изгнании во Франции. Здесь встречался с Петром I, который приглашал его поступить на русскую службу, но Кейт отказался, не желая сражаться против Карла XII, который внушал ему большое уважение своею личностью.

Поступил на службу в Испанию с чином капитана. Был ранен во время осады Сеуты марокканцами. С 1722 по 1725 год жил в Париже и занимался науками. Возвратившись в Испанию, он получил чин полковника, но как протестант не мог получить командование полком. В 1727 году, во время войны с Англией, участвовал в осаде Гибралтара.

На службе России 
Герцог де Лирия, хорошо знавший Кейта, находясь при русском дворе, выхлопотал в феврале 1728 года принятие Кейта в русскую службу с чином генерал-майора. До 1747 года он находился на русской службе.

В 1734 году успешно действовал с самостоятельным отрядом в Польше против приверженцев Станислава Лещинского. В 1735 году он был ближайшим помощником генерал-аншефа Ласси, во время похода 20-тысячного русского корпуса на помощь императору Карлу VI.

Под началом Миниха и Ласси принимал участие в войнах с турками и шведами, отличился под Очаковым и при Вильманстранде. В 1737 году получил чин генерал-аншефа. С 1738 по 1741 годы — наместник в Малороссии, с 1740 года исполнял обязанности гетмана.

В 1739 году ездил с дипломатическими поручениям в Париж, в 1740 — в Лондон. Назначен Великой ложей Англии великим провинциальным мастером для России.

Наряду с Ласси руководил русскими войсками в войне со шведами. В 1741 году отличился, заняв Аландские острова. 7 декабря 1742 года награждён орденами Андрея Первозванного и Александра Невского.

После Абоского мира был назначен начальником корпуса войск, отправленного Елизаветой Петровной в Стокгольм, для помощи шведам против Дании. 30 ноября 1743 года он прибыл в шведскую столицу с Ростовским и Казанским полками. Здесь он пробыл до лета 1744 года, причём с конца 1743 года заведовал и дипломатическими сношениями. С 1744 года — комендант Ревеля.

В 1747 году вышел в отставку, поводом для которой послужила обида на русское правительство, отказавшее в русском подданстве его брату Джорджу. Отпущен под честное слово, что не будет воевать против России.

Известно мнение о нём генерала В. А. Нащокина:

Кейт по справедливости был человеком наполнен чести и весьма из учтивости скромный. Несчастие с ним произошло, когда он непристойные выговоры получал от Военной коллегии, в которой тогда главным членом был генерал Апраксин, не великой ему приятель; особливо, имея довольно друзей, несколько его уничтожал: большая тому страсть была, что перед ним Кейт был старший. Он был храбр без горячности; правосуден с разумным рассмотрением, учтив и любим подчиненными. Исправляя должность гетмана он, своим правосудием и различным распорядком, заслужил преданность к себе малороссийского народа. Он жизнь препровождал нескупо, но всегда с умеренностью, и весьма был несребролюбивым…

Прусский фельдмаршал 

В том же году поступает на прусскую службу, в Пруссии примерно в это же время оказывается и его брат. 18 сентября 1747 года Фридрих Великий, который разделял масонские идеалы и самолично руководил национальной ложей, произвёл его в прусские фельдмаршалы, а два года спустя назначил губернатором Берлина. Кроме того, Кейт стал членом Прусской академии наук. В октябре 1749 года награждён орденом Чёрного орла.

Фридрих высоко ценил Кейта, считая его одним из лучших своих военачальников. С началом Семилетней войны Кейт отличился во время окружения саксонской армии в лагере под Пирной и в битве при Лобозице. Возглавил прусский отряд, вторгнувшийся в Богемию. Руководил осадой Праги и позднее Ольмюца. Участвовал в сражении при Росбахе.

Летом 1758 года получил отпуск для поправки здоровья, осенью вернулся в армию. Кейт был одним из тех, кто настоятельно указывал Фридриху на неудачный выбор места для лагеря в Хохкирхе. 14 октября в битве при Хохкирхе Кейт был смертельно ранен двумя пулями и умер на поле боя. Похоронен со всеми воинскими почестями австрийцами, заботу о похоронах взял на себя сам Франц Мориц Ласси, лично знавший Кейта по России как лучшего друга своего отца.

Судьба останков 

Спустя полгода после битвы останки Кейта были перевезены в Потсдам и перезахоронены в прусском пантеоне гарнизонной церкви Потсдама. В 1873 году гроб Кейта был открыт в присутствии известного немецкого художника Адольфа фон Менцеля. Обнаружилось, что тело фельдмаршала прекрасно сохранилось благодаря естественной мумификации. Менцель выполнил зарисовки мумии Кейта с натуры.

Гарнизонная церковь сгорела в 1945 году во время бомбардировки. Руины её были по постановлению правительства Вальтера Ульбрихта взорваны в 1968 году. Но ещё задолго до этого в 1949 году останки приблизительно 200 персон, среди них и фельдмаршала Кейта, похороненных в церкви, были перезахоронены в братской могиле, известной под названием Гарнизонная могила.

Примечания

Источники 
 
 Allgemeine Deutsche Biographie, Band 15 на сайте Баварской Государственной библиотеки.
 Карл Август Фарнхаген фон Энзе. Жизнь фельдмаршала Якоба Кейта. (Varnhagen von Ense, Karl August: Leben des Feldmarschalls Jakob Keith, Verlag von Duncker und Humblot, Berlin 1844), электронная версия.
 
Участники Войны за польское наследство
Участники Русско-турецкой войны (1735—1739)
Участники Русско-шведской войны 1741—1743
Участники Семилетней войны
Генерал-аншефы
Правители Малороссии
Прусские генерал-фельдмаршалы
Члены Прусской академии наук
Похороненные на Юго-Западном кладбище (Штансдорф)
Масоны Германии
Масоны России